Araguari (rivier in Amapá)
 Araguari (rivier in Minas Gerais)